Denys Olijnyk – calciatore ucraino
 Jaroslav Olijnyk – calciatore ucraino
 Oleksij Olijnyk – artista marziale misto ucraino naturalizzato russo
 V"jačeslav Olijnyk – ex lottatore ucraino